Maciej Rybiński ist der Name folgender Personen:

* Maciej Rybiński (General) (1784–1874), polnischer General
 Maciej Rybiński (Journalist) (1945–2009), polnischer Journalist